Back to Back (dt. „Rücken an Rücken“) heißen die Filme
 Back to Back (1989), US-amerikanischer Abenteuerfilm
 Back to Back (1995), US-amerikanischer Actionfilm

Back to Back ist außerdem der Titel
 eines Liedes des Rappers Drake, siehe Back to Back (Lied)

Siehe auch:
 Back-to-back-Beschaffung
 Back-to-back-Finanzierung
 Back-to-back-Filmproduktion